Сент-Анья́н-ле-Мале́рб () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на захід від Парижа, 22 км на південний захід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Сент-Аньян-ле-Малерб і Баннвіль-сюр-Ажон було об'єднано в новий муніципалітет Малерб-сюр-Ажон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Аньян-ле-Малерб на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аньян-ле-Малерб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос